Odhiambo ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Odhiambo (* ?), kenianischer Politiker
 Bernard Odhiambo, kenianischer Fußballspieler
 Dennis Odhiambo (* 1985), kenianischer Fußballspieler
 E. S. Atieno Odhiambo (Eisha Stephen Atieno Odhiambo; 1945–2009), kenianischer Historiker
 Eddie Odhiambo (* 1985), tansanischer Fußballspieler
 Eric Odhiambo (* 1989), englischer Fußballspieler
 George Odhiambo (* 1992), kenianischer Fußballspieler
 John Odhiambo (* 1955), kenianischer Boxer
 Kennedy Odhiambo, kenianischer Fußballspieler
 Mark Odhiambo (* 1993), kenianischer Sprinter
 Moses Odhiambo (* 1986), kenianischer Fußballspieler
 Nehemiah Oghimabo (* 1984), kenianischer Cricketspieler
 Okot Odhiambo (* ?), ugandischer Rebellenführer

 Shadrach Odhiambo (* 1954), schwedischer Boxer
 Sunday Odhiambo, kenianischer Fußballspieler
 Thomas R. Odhiambo (1931–2003), kenianischer Entomologe